L'acronyme RTI peut désigner :
 la Radiodiffusion télévision ivoirienne, organisme de diffusion radiophonique et audiovisuel de la Côte d'Ivoire ;
 RTI 2, chaîne de télévision généraliste publique ivoirienne ;
 Radio Taiwan International, station de radio de Taïwan ;
 un Régiment Territorial d’Infanterie, une formation militaire ;
 Rti, un village de Serbie.